Waza (Vasa) – dynastia szwedzka
 Vasa – siedemnastowieczny galeon szwedzki
 Vasa – most w Sztokholmie
 Vasa (Vaasa) – miasto w Finlandii
 Pashko Vasa – albański prozaik, poeta i działacz narodowy
 Robert Vasa – amerykański duchowny katolicki, biskup